Eligius steht für:

 Eligius von Noyon, Bischof von Noyon, christlicher Heiliger, Schutzpatron der Goldschmiede, Münzmeister, Schmiede und Pferdehändler 
 Eligius, der 1. Dezember, siehe Liste von Bauernregeln #1. Dezember: St. Eligius

Siehe auch:

 Eligiuskirche
 Saint-Éloi
 Saint-Éloy
 Saint-Eloy